Gonatium är ett släkte av spindlar som beskrevs av Menge 1868. Gonatium ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Täckvävarspindlar
Gonatium